Arcadia steht für:

 Arkadien, Landschaft in Griechenland
 Arcadia (Schiff, 1953), Passagierschiff der Peninsular and Oriental Steam Navigation Company (P&O)
 Arcadia (Schiff, 1968), Kreuzfahrtschiff der Golden Sun Cruises, siehe 7107 Islands Cruise
 Arcadia, Name eines Kreuzfahrtschiffs der Carnival Corporation & plc (P&O Cruises) zwischen 1997 und 2003, siehe Pacific Pearl
 Arcadia (Schiff, 2005), Kreuzfahrtschiff der Carnival Corporation & plc (P&O Cruises)
 Arcadia (Band), britisches Pop-Projekt
 Arcadia (Thomas Eakins), ein Gemälde des US-amerikanischen Malers Thomas Eakins
 Titularbistum Arcadia, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Arcadia (Zeitschrift), internationale Fachzeitschrift für Komparatistik
 Arcadia 2001, eine Spielkonsole von Emerson Radio, siehe Hanimex HMG 2650
 Arcadia Aegypti, römische Provinz im spätantiken Ägypten
 Arcadia-Konferenz, strategische Konferenz Großbritanniens und der USA im Zweiten Weltkrieg
 CÖStV Arcadia Wien, eine Studentinnenverbindung
 Arcadia Group, britische Einzelhandelskette
 Arcadia (Dichtung), Werk von Jacopo Sannazaro
 (1020) Arcadia, Asteroid des Hauptgürtels
 Accademia dell’Arcadia, Literaturakademie in Rom
 Arcadia-Wohnkomplex in Potsdam siehe: Gated Community#Arcadia
 Arcadia (Lana-Del-Rey-Lied), ein Lied der Sängerin Lana Del Rey
 Arcadia (Ingenieurwesen), System- und Software-Architekturmethode

Orte in Argentinien
 Arcadia (Tucumán)

in Australien:
 Arcadia (New South Wales)

in Griechenland:
 Arcadia (Kreta), auf der Insel Kreta

in Kanada:
 Arcadia (Alberta)
 Arcadia (Nova Scotia)

in den Vereinigten Staaten:
 Acadia-Nationalpark, in Maine
 Arcadia (Alabama), im Tuscaloosa County
 Arcadia (Arkansas), im Hempstead County
 Arcadia (Florida), im DeSoto County
 Arcadia (Illinois), im Morgan County
 Arcadia (Indiana), im Hamilton County
 Arcadia (Iowa), im Carroll County
 Arcadia (Kalifornien), im Los Angeles County
 Arcadia (Kansas), im Crawford County
 Arcadia (Louisiana), im Bienville Parish
 Arcadia (Maryland), im Anne Arundel County
 Arcadia (Michigan), im Manistee County
 Arcadia (Mississippi), im Issaquena County – nicht mehr existent
 Arcadia (Missouri), im Iron County
 Arcadia (Nebraska), im Valley County
 Arcadia (Davidson County, North Carolina)
 Arcadia (Forsyth County, North Carolina)
 Arcadia (Ohio), im Hancock County
 Arcadia (Oklahoma), im Oklahoma County
 Arcadia (Oregon), im Malheur County
 Arcadia (Pennsylvania), im Indiana County
 Arcadia (Rhode Island), im Washington County
 Arcadia (South Carolina), im Spartanburg County
 Arcadia (Tennessee), im Sullivan County
 Arcadia (Galveston County, Texas)
 Arcadia (Shelby County, Texas)
 Arcadia (Davis County, Utah)
 Arcadia (Duchesne County, Utah)
 Arcadia (Botetourt County, Virginia)
 Arcadia (Spotsylvania County, Virginia)
 Arcadia (King County, Washington)
 Arcadia (Mason County, Washington)
 Arcadia (Wisconsin), im Trempealeau County
 Arcadia (Town), Town(ship) im Trempealeau County, Wisconsin
 Arcadia at Inverness Glen, im Montgomery County, Pennsylvania
 Arcadia (Botetourt County, Virginia)
 Arcadia (Spotsylvania County, Virginia)
 Arcadia Farm, im Clarke County, Virginia
 Arcadia Heights, im Spartanburg County, South Carolina
 Arcadia Lakes, im Richland County, South Carolina
 Arcadia Park Condominium, im Salt Lake County, Utah
 Arcadia Park (Texas), im Dallas County
 Arcadia Shores, im Talbot County, Maryland

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Arcadia Brook, Fließgewässer im Orleans County, Vermont
 Arcadia Creek, Fließgewässer im Kalamazoo County, Michigan
 Arcadia Mills Bayou, Fließgewässer im Shelby County, Tennessee
 Arcadia Wash, Fließgewässer im Los Angeles County, Kalifornien
 Arcadia Canal, Kanal im Fremont County, Idaho
 Arcadia Island, im Jefferson County, New York
 Arcadia Gas Field, Gasvorkommen im Bienville Parish, Louisiana

Sonstiges:
 Arcadia Landing Strip, Airport im Trempealeau County, Wisconsin
 Arcadia Municipal Airport, Airport im DeSoto County, Florida
 Arcadia-Bienville Parish Airport, Airport im Bienville Parish, Louisiana
 Arcadia (Gradfeld), ein Gradfeld auf dem Mars

im NRHP gelistete Objekte:
 Arcadia Free Public Library, in Arcadia, Wisconsin, ID-Nr. 94000388
 Arcadia Historic District, in Arcadia, Florida, ID-Nr. 84000842
 Arcadia Mill No. 2, in Spartanburg, South Carolina, ID-Nr. 05001158
 Arcadia Plantation, in Georgetown, South Carolina, ID-Nr. 78002509
 Arcadia Round Barn, in Arcadia, Oklahoma, ID-Nr. 77001094
 Arcadia Route 66 Roadbed, in Arcadia, Oklahoma, ID-Nr. 99001424
 Arcadia Sawmill and Arcadia Cotton Mill, in Milton, Florida, ID-Nr. 87001300
 Arcadia-Beverly Hills Historic District, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 04001375

Siehe auch:
 Arcadia Lake
 Arcadia Park
 Arcadia Township
 Arkadia
 Cajun (Bevölkerungsgruppe)
 Arkadien (Begriffsklärung)